Die ESL ESEA Pro League Season 1 war die erste Spielzeit der ESL ESEA Pro League. Sie wurde am 4. Mai 2015 mit dem Spiel zwischen Titan eSports und Team Dignitas eröffnet und endete mit dem Finalspiel der Offline-Playoffs am 5. Juli 2015. In diesem Spiel setzte sich das schwedische Lineup von fnatic gegen das US-amerikanische Team Cloud 9 durch. Die Teilnehmer beider Divisionen wurde allesamt eingeladen.

Modus 

In der ESL ESEA Pro League spielen jeweils zwölf Teams aus Europa und Amerika in kontinentalen Liga im Double-Round-Robin-System gegeneinander. Die jeweils letztplatzierten Teams beider Ligen steigen in die zweitklassige ESEA Premier League ab. Die zehnt- und elftplatzierten beider Divisionen kämpfen mit den zweit- und drittplatzierten der zweitklassigen Liga in einer Relegation um den Verbleib in der ESL ESEA Pro League. Alle Matches in der Ligaphase werden im Best-of-One-Modus ausgetragen. Es gibt keine Unentschieden, wodurch bei Gleichstand jeweils um sechs Runden verlängert wird bis ein Sieger gefunden ist. Der Gewinner eines Matches erhält drei Punkte, der Verlierer keinen. Bei Punktgleichstand zweier Teams entscheidet die höhere Zahl an gewonnenen Runden. Diese Regelung wird jedoch aufgehoben, wenn eines der beiden Teams beide direkte Duelle gewinnen konnte.

Die vier besten Teams der beiden Kontinente werden zu den LAN-Finals eingeladen. Dort steht nach 13 Spielen der Meister einer Saison fest. Die teilnehmenden acht Teams werden zunächst in zwei Gruppen A und B aufgeteilt. Der Sieger jeder Gruppe erreicht direkt das Halbfinale. Die Zweit- und Drittplatzierten beider Gruppen erreichen das Viertelfinale; der Letztplatzierte scheidet aus. Alle Matches der Gruppenphase werden im Best-of-One gespielt.

Muster für eine Gruppe:

Der Verlierer im Spiel um den Gruppensieg ist Gruppenzweiter und spielt im Viertelfinale gegen den Drittplatzierten der anderen Gruppe. Ab dem Viertelfinale wird durch K.-o.-System ein Sieger gefunden. Die Viertel- und das Halbfinales werden im Best-of-Three gespielt, während das Finale im Best-of-Five-Modus ausgetragen wird. Wie schon in der Ligaphase wird auch auf den Offline-Finals bei Gleichstand um sechs Runden verlängert.

EU Division 

Das Teilnehmerfeld der europäischen Division bestand aus zwölf Teams, welche sich zuvor vor allem in den Major-Turnieren auszeichnen konnten. Den Kampf um den ersten Tabellenplatz konnte fnatic für sich entscheiden. Die Schweden mussten für einige Spiele mit Ersatzspielern vorliebnehmen, da Stammspieler Olof „olofm“ Kajbjer wegen einer Operation am Ohr ausfiel. Neben fnatic erreichten Virtus.pro, Team SoloMid und Team EnVyUs die Offline-Finals. In der unteren Tabellenhälfte waren mit mousesports und PENTA Sports auch zwei deutsche Teams vertreten. Beide Organisationen wechselten noch kurz vor Beginn der Saison ihre Lineups, wodurch beide Teams in den ersten Spielen noch uneingespielt waren. Obwohl sich mousesports im Verlaufe des Ligaverlaufs als konkurrenzfähig herausstellte, mussten sich die Mäuse mit einem Relegationsplatz zufriedengeben. Auch PENTA Sports konnte sich trotz nur zweier Siege und drei versäumten Spielen den zweiten Relegationsplatz sichern und Flipsid3 Tactics hinter sich verweisen. Das ukrainische Lineup blieb ohne ihren Topspieler Alexander „s1mple“ Kostylev, welcher von jeglichen ESL-Turnieren gesperrt wurde, deutlich hinter ihren Erwartungen zurück und stieg zu Saisonende ab.

Tabelle

Kreuztabelle

NA Division 

Die vermeintlich schwächere nordamerikanische Liga war mit einigen Teams besetzt, die zuvor nur auf kleineren Events in Erscheinung traten und für Verstärkungen aus dem Rest der Welt offen waren. Dem schwedischen Spieler Jacob „pyth“ Mourujärvi, welcher in Europa bei keinem der großen Teams unter Vertrag stand, gelang es bei Luminosity Gaming eine neue Heimat zu finden. Mit Keyd Stars aus Brasilien siedelte im Vorfeld des Turniers gleich ein ganzes Team nach Nordamerika über. Sowohl Luminosity Gaming als auch Keyd Stars schafften neben dem oft dominant auftretenden Lineup von Cloud 9 und Counter Logic Gaming den Einzug in die Finals. Die Teams Method und mouseSpaz konnten sich in die Relegation retten; das kanadische Ace Gaming-Team stieg ab.

Tabelle

Kreuztabelle

Offline-Finals 

Die Offline-Finals wurden vom 2. bis zum 5. Juli im Studio der Electronic Sports League in Köln ausgetragen. Die amerikanischen Teams konnten mit dem europäischen Level mithalten und im direkten Vergleich vier Siege einfahren.

Lineups der Teams

Gruppe A 

In Gruppe A schied wenig überraschend Luminosity Gaming als Gruppenletzter aus. Virtus.pro sicherte sich mit überzeugenden Vorstellungen den Gruppensieg und den Einzug ins Halbfinale.

Gruppe B 
Entgegen den Erwartungen konnten die amerikanischen Teams Keyd Stars und Counter Logic Gaming ihr erstes Spiel gegen ihre europäischen Gegner gewinnen. Im skandinavischen Verlierermatch zwischen den beiden Turnierfavoriten Team SoloMid und fnatic mussten sich die Dänen knapp mit 14:16 geschlagen geben. Den direkten Halbfinaleinzug konnte sich Counter Logic Gaming sichern.

Playoffs 

Cloud 9 konnte im Viertelfinale Team EnVyUs auch im Best-of-Three schlagen. Auch Halbfinalgegner Counter Logic Gaming hatte dem Team wenig entgegenzusetzen. Auf dem Weg ins Finale konnten auf Seiten von Cloud 9 besonders Mike „shroud“ Grzesiek und Tyler „Skadoodle“ Latham überzeugen. Finalgegner der US-amerikaner war fnatic. Die Schweden setzen sich zuvor gegen Keyd Stars und Virtus.pro durch. Das Finalspiel entschied fnatic nach vier teils knappen Maps für sich. Bei den Schweden konnte Olof „olofm“ Kajbjer die höchste K/D im Bezug auf das komplette Turnier aufweisen.

Preisgeldverteilung

Aufstiegs-Playoffs 
Die Sieger der Playoffs der sechs besten Teams der zweitklassigen Premier Division spielen in der folgenden Spielzeit in der ESL ESEA Pro League.

EU-Premier-Playoffs

NA-Premier-Playoffs

Relegationsspiele 
Die Gewinner der Relegationsspiele sind für die ESL ESEA Pro League Season 2 teilnahmeberechtigt.

EU-Relegation 
PENTA Sports konnte sich in zwei Maps auf de_dust2 und de_cache mit eindeutigen Resultaten durchsetzen.

Der Stammspieler von E-Frag  Simeon „dream3r“ Ganev durfte aufgrund eines ehemaligen VAC-Bans nicht an der Relegation teilnehmen. E-Frag fand keinen fünften Spieler und sagte das Spiel ab. Mousesports bleibt der Liga damit erhalten.

NA-Relegation 
Die Teams Method und EnemyGG konnten sich in der amerikanischen Qualifikation durchsetzen. Die Spieler von SapphireKelownaDotCom erhielten in Folge des Rückzugs von eLevate nachträglich einen Startplatz für die ESL ESEA Pro League Season 2. Sie werden unter der Organisation FolloweSports.com spielen.

Bemerkungen

Weblinks 
 Liquipedia-Artikel zur ESL ESEA Pro League Season 1 (englisch)
 Coverage-Seite zur ESL ESEA Pro League Season 1 auf csgo.99damage.de
 Statistiken zur Ligaphase der ESL ESEA Pro League Season 1 auf hltv.org
 Statistiken zu den Offline-Finals auf hltv.org

Einzelnachweise 

Electronic Sports League
E-Sport-Veranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Köln